Hurdia victoria  — вид вымерших членистоногих из класса динокарид (Dinocarida). Известны из кембрийских отложений (возраст около 500 млн лет). Сходны по строению с аномалокарисом. Родовое название Hurdia образовано от названия одного из пиков Канадских Скалистых гор — горы , расположенной к северо-востоку от Линчойла (; Британская Колумбия, Канада).

Описание 
Hurdia victoria достигали в длину 20 см и входили в число крупнейших хищников кембрийского периода. Головной отдел покрывал мощный карапакс с парой глаз. Перед ротовым отверстием располагалась пара несущих шипы членистых конечностей. Ротовой аппарат был представлен 32 пластинами, обрамлявшими ротовое отверстие и несущими по 2—3 зуба. Туловище состояло из 7—9 свободных сегментов с парными боковыми лопастями, где располагались организованные в ряды ланцетовидные структуры, интерпретируемые как жабры. Четыре пары сходных ланцетовидных структур меньшего размера размещались по бокам от ротового отверстия и головных придатков.

Распространение и экология 
Ископаемые остатки представителей этого вида известны из отложений Канады, США, Чехии и, возможно, Китая, что указывает на адаптацию его к широкому диапазону условий. По-видимому, Hurdia victoria были хищниками или падальщиками. Более слабое, чем у Anomalocaris, развитие когтей указывает на то, что они питались менее прочной добычей.

История изучения 
Hurdia victoria была впервые описана по ископаемым остаткам карапакса американским палеонтологом Чарльзом Уолкоттом в 1909 году во время каталогизации фауны сланцев Бёрджес. Хотя Уолкотт обнаружил во время раскопок остатки других частей Hurdia victoria, из-за сильной фрагментированности окаменелостей он ошибочно определил их как представителей других таксономических групп — медуз, голотурий, а также близкого рода динокарид — Anomalocaris. В конце  куратор Королевского музея Онтарио Десмонд Коллинз связал эти части в один организм — сперва в неформальных публикациях и лишь в 2009 году, после трёх лет кропотливой работы, организм был полностью реконструирован.

Примечания

Ссылки 
 Schneider, L. (2009). ROM collections reveal 500 million-year-old monster predator — пресс-релиз на сайте Королевского музея Онтарио  
 Изображения Hurdia victoria на сайте Королевского музея Онтарио
 Палеонтологический портал «Аммонит.ру»
 Новый представитель аномалокарид прояснил эволюцию членистоногих

Dinocarida
Фауна сланцев Бёрджес
Фоссилии, описанные в 1912 году
Членистоногие кембрийского периода